Dokhaven (haventype), een haven met een constant waterpeil
 Twee havens in Rotterdam:
 Dokhaven (Charlois), een haven voor de gemeentelijke drijvende dokken
 Dokhaven (Heijplaat), de haven voor de drijvende dokken van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij